Drawe ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Drawe (* 1942), deutscher Hörspielregisseur
 Hermann Drawe (1867–1925), österreichischer Richter und Amateurfotograf
 Käte Meyer-Drawe (* 1949), deutsche Pädagogin
 Matthias Drawe (* 1963), deutscher Journalist, Autor, Regisseur und Schauspieler
 Rudolf Drawe (1877–1967), deutscher Professor der Brennstofftechnik und Rektor der TH Berlin-Charlottenburg

Siehe auch:
 Drave